Les Olympiades steht für:

 Les Olympiades (Paris), Stadtviertel und Gebäudeensemble im 13. Arrondissement (Paris), Frankreich
 Les Olympiades, Originaltitel des Filmdramas Wo in Paris die Sonne aufgeht von Jacques Audiard (2021)

Siehe auch:
 Olympiades